Otto Kähler ist der Name folgender Personen:

* Otto Kähler  (Generalmajor) (1830–1885), deutscher Generalmajor
 Otto Kähler (Rechtsanwalt) (1875–1955), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Rechtshistoriker
 Otto Kähler (Admiral) (1894–1967), deutscher Marineoffizier
 Otto Kähler (Volkswirt) (1905–1983), deutscher Volkswirt
 Otto Kähler (Bühnenbildner) (1910–1991), deutscher Bühnenbildner und Intendant

Siehe auch:
 Otto Kahler